Баланта () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Баланта, Андрес Фелипе (2000—2022) — колумбийский футболист.
 Баланта, Дейви (род. 1993) — колумбийский футболист, защитник клуба «Атлетико Хуниор».
 Баланта, Кевин (род. 1997) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Депортиво Кали» и сборной Колумбии.
 Альварес Баланта, Эдер (род. 1993) — колумбийский футболист, защитник клуба «Ривер Плейт».